Rocquemont (Oise)
 Rocquemont (Seine-Maritime)